

Pessoas 
 Alfred Gilman
 James Gilman
 Gilman City
 Charlotte Perkins Gilman
 Lady Rose Gilman

Localidades 
 Gilman (Iowa)
 Gilman (Illinois)
 Gilman (Wisconsin)
 Gilman (Minnesota)

Desambiguação